Ambrose Manaton ist der Name folgender Personen:
* Ambrose Manaton (Politiker, 1589) (1589–1651), englischer Politiker
 Ambrose Manaton (Politiker, 1648) (1648–1696), englischer Politiker